SOFIX bezeichnet:
 den bulgarischen Aktienindex; siehe hierfür SOFIX (Aktienindex)
 ein Reinigungsmittel der Henkel KGaA
 eine Marke aus dem Segment der Puddingpulver

Abkürzung